Fedortschuk, beziehungsweise in der englischsprachigen Transkription Fedorchuk, ist der Name folgender Personen:
 Serhij Fedortschuk (* 1981), ukrainischer Schachgroßmeister
 Walerij Fedortschuk (* 1988), ukrainischer Fußballspieler
 Witali Wassiljewitsch Fedortschuk (1918–2008), sowjetischer und ukrainischer Politiker

siehe auch:
 Fedorchuk
 Fiedorczuk